Аллсвенскан 1950/1951 () — 27-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 30 июля 1950 года и закончился 3 июня 1951 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1950/1951
Швеция
Спорт в Швеции в 1951 году
Футбол в Европе в 1951 году
Спорт в Швеции в 1950 году